Futbolo klubas Minija ali na kratko Minija je litovski nogometni klub iz mesta Kretinga. Ustanovljen je bil leta 2021 in aktualno igra v 2. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (x):

Uvrstitve

Moštvo sezone 2023 
Podatki z dne 18. marecja 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Gustas Gumbaravičius
  Gvidas Juška

Viri in opombe

Zunanje povezave
  (http://www.fkminija.lt/ oficial) (LT)
 Facebook „Minija“
 Pirma lyga (1lyga.lt)
 lietuvosfutbolas.lt (FK Minija)
 Globalsportsarchive

mi
m